Battaglia di Hasselt (1798)
Battaglia di Hasselt (1831)